Mount Cooper ist der Name folgender Berge:

in Antarktika:
 Mount Cooper (Mac-Robertson-Land) in den Prince Charles Mountains, Mac-Robertson-Land
 Mount Cooper (Marie-Byrd-Land) in den Ford Ranges, Marie-Byrd-Land

in Australien:
 Mount Cooper (Victoria) im Vorort Bundoora von Melbourne
 Mount Brown-Cooper